Fronde puede referirse a:
Fronda, unos movimientos insurreccionales ocurridos en Francia durante la regencia de Ana de Austria.
Fronde (botánica), un tipo de hojas propias de los helechos.
Fronda (helechos), hoja típica de helechos